Molekulska formula -{C21H24N2O3}- se može odnositi na:

 Ajmalicin
 Raukafrinolin